Башня Файсалия () — один из самых высоких небоскрёбов в Эр-Рияде и Саудовской Аравии.

Описание 
Башня является первым небоскрёбом, построенным в королевстве, а также одной из его главных достопримечательностей. Комплекс назван в честь короля Фейсала. Архитектурная форма здания выполнена в исламском стиле. На самом верху находится купол, придающий ему высоту. По этому показателю башня занимает 89 место в мире.
В здании размещены офисы и отель. Файсалия находится вблизи другого небоскрёба башни Королевского центра.

Ссылки 
 Аль-Файзалия на ArchNet
 Аль-Файзалия  на Phorio

Небоскрёбы, построенные в 2000 году
Небоскрёбы высотой от 250 до 299 метров
Небоскрёбы Эр-Рияда
Здания и сооружения с вращающимися ресторанами